Кріпосни́й прову́лок — назва провулків у деяких містах України.

 Кріпосний провулок — провулок у місті Київ.
 Кріпосний провулок — провулок у місті Севастополь.

Провулки